ML 400 steht für:

 Mercedes-Benz ML 400 CDI, Automodell, siehe Mercedes-Benz W 163 #Modellpflege
 Mercedes-Benz ML 400 4Matic, Automodell, siehe Mercedes-Benz W 166 #Motorvarianten (2012 bis 2015)
 Microleve ML 400, Ultraleichtflugzeug